Das Herreneinzel der French Open 2011 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Im Finale traf Titelverteidiger Rafael Nadal wie schon in den Jahren 2006, 2007 und 2008 auf Roger Federer, und behielt dabei erneut in vier Sätzen die Oberhand. Dies war sein sechster Triumph in Paris (nach 2005, 2006, 2007, 2008 und 2010), dadurch ist er nun gemeinsam mit Björn Borg, welcher das Turnier ebenfalls sechsmal gewinnen konnte, Rekordsieger. Insgesamt war es Nadals zehnter Grand-Slam-Titel; er ist der siebente Spieler, der in seiner Karriere eine zweistellige Anzahl an Grand-Slam-Titeln gewinnen konnte. Federer hatte sich zuvor in einem hochklassigen Halbfinale gegen Novak Đoković durchgesetzt und damit dessen Siegesserie von 43 Siegen in Folge beendet. Größte Überraschungen des Turniers waren Juan Ignacio Chela und Fabio Fognini, die als ungesetzte Spieler jeweils bis ins Viertelfinale vorstoßen konnten. Dabei setzte sich Fognini im Achtelfinale in einem dramatischen Fünfsatzmatch gegen Albert Montañés durch, gegen den er trotz einer Verletzung im Oberschenkel mehrere Matchbälle abwehrte.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 20. bis 22. Mai 2011 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen sechs Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2011